Гари Тейлор-Флетчер (; родился 4 июня 1981, Ливерпуль, Англия) — английский футболист, нападающий клуба «Бангор Сити».

Биография 
Родился в Ливерпуле. Начал карьеру в клубе «Нортуич Виктория», где сыграл 43 матча и забил 11 мячей. Во время полугодовой аренды в «Халл Сити» сыграл 5 матчей и ни разу не забил. Из «Нортуича» он ушёл летом 2001 года в «Лейтон Ориент», откуда был отправлен в аренду в клубы «Грейс Атлетик» и «Дагенем энд Редбридж». За «Лейтон Ориент» он сыграл в 21 матче и забил 1 гол. За «Грейс Атлетик» он сыграл 4 матча и стал автором 3 голов. В «Дагенем энд Редбридж» за год он сыграл 8 матчей и забил только однажды. В 2003 году он уходит в «Линкольн Сити», где за 2 года он сыграл в 90 играх и 30 раз забил. В 2005 году он уходит в «Хаддерсфилд Таун», где принял участие в 82 матчах и забил 21 мяч. В 2007 году перешёл в клуб Чемпионата Футбольной лиги «Блэкпул», который в сезоне 2009/10 не без помощи Гари вышел в Английскую Премьер-лигу. В том сезоне «Блэкпул» занял 19 место.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Нортуич Виктория»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Грейс Атлетик»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли»
Игроки ФК «Бангор Сити»